NONS steht für:
 Nitric Oxide Nasal Spray, eine stickstoffmonoxidfreisetzende Lösung zur Anwendung in der Nase, siehe Nitric Oxide Releasing Solution
 Notified New Substance, siehe  Neustoff

Abkürzung